Tintigny (Gaumais: Tintnî) is een plaatsje en een gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente ligt aan de Semois en wordt tot de Gaume gerekend. De gemeente telt ruim 4.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen 
 Ansart
 Breuvanne
 Han
 Lahage
 Poncelle

Aangrenzende gemeentes

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Tintigny

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)